Aurinho da Ilha foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Deixa o copo para mim (c/ Lourenço Fernandes)
 Domingo (c/ Ione do Nascimento, Adhemar e Waldir da Vala)
 Dona Beja - Feiticeira do Araxá
 Epopéia do petróleo
 História da liberdade no Brasil
 Paisagem da ilha

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores de samba-enredo
União da Ilha